SMS Vineta, corvetta varata nel 1863.
SMS Vineta, incrociatore protetto varato nel 1897.
SMS Vineta, incrociatore ausiliario varato nel 1914.